Osella bezeichnet:

 Osella (Filmpreis), Goldmedaille der Filmfestspiele von Venedig für hervorragende technische Leistungen
 Osella (Münze), venezianische Münze
 Osella (Rebsorte), Rebsorte
 Osella Engineering, italienischer Hersteller von Renn- und Sportwagen, früher auch als Osella Corse oder Osella Squadra Corse bezeichnet.
 Robiola Osella, italienische Käsesorte

Osella ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Osella (* 1939), italienischer Automobilkonstrukteur, Gründer und Inhaber von Osella Engineering
 Marco Osella (* 1981), italienischer Radrennfahrer